Weinsdorf steht für:

 Weinsdorf (Rossau), Ortsteil der Gemeinde Rossau im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 den deutschen Namen von Dobrzyki, einer Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen
 den deutschen Namen von Vințu de Jos, einer Gemeinde in Siebenbürgen in Rumänien